Mantey est un patronyme porté notamment par :

 Christian Mantey (1941-), écrivain français, auteur de roman policier et de roman d'anticipation ;
 Constance Mantey (1976-), joueur de football international ghanéen ;
 Eberhard von Mantey (1869-1940), officier de marine allemand.

Homonymie de patronyme